Владимир Владимирович Юхин (11 августа 1945) — российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол в Ботсване (1993—1998).

Биография 
Родился 11 августа 1945 года в посёлке Тошковка Ворошиловградской области.

В 1967 году окончил Высшую школу КГБ при Совете Министров СССР, а в 1984 году (уже будучи дипломатом) — Дипломатическую академию МИД СССР. Владеет английским и французским языками.

В 1967—1973 гг. служил в органах государственной безопасности. В 1973—1978 гг. — на работе в министерствах газовой промышленности и промышленного строительства СССР.

С 1978 года, перейдя на дипломатическую службу, был работником центрального аппарата МИД СССР, а также работал за рубежом.

С 24 ноября 1993 по 19 ноября 1998 гг. — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ботсване.

Семья 
Женат. Имеет сына.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посол (1 октября 1993).

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Африки

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Центра военно-политических исследований

Послы Российской Федерации в Ботсване